Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kanty Fibich – polski oficer, sportowiec, przedsiębiorca
 Zdeněk Fibich – czeski kompozytor